Николай Кириленко:
 Кириленко, Николай Аверьянович (1923—1944) — Герой Советского Союза.
 Кириленко, Николай Александрович (род. 1949) — народный депутат СССР.